Winikon ist der Name verschiedener Ortschaften in der Schweiz:

 Winikon LU, eine ehemalige Gemeinde im Amt Sursee, Kanton Luzern (gehört seit 1. Januar 2009 zu Triengen)
 Winikon ZH, ein Ortsteil der Stadt Uster im Kanton Zürich